Стоя́ние под Лю́бечем — эпизод междоусобной войны между Изяславом Мстиславичем и Юрием Долгоруким и их союзниками, в котором Изяслав при поддержке венгров атаковал владения чернигово-северских Ольговичей, поддержанных рязанскими князьями и половцами.

Ход событий 
Объединение Святослава Ольговича с Давыдовичами, на предыдущем этапе войны действовавшими против него, и обострение их отношений с Изяславом киевским было вызвано убийством Игоря Ольговича киевлянами.

Изяслав с венграми перешёл Днепр и разорил земли по Десне, надеясь тем самым выманить Святославичей из Чернигова в поле для решающего сражения, но те предпочли не покидать пределов городских стен. Тогда Изяслав двинулся к Любечу, из которого Святославичи получали существенные доходы. Святославичи вывели против него войска, соединившись по дороге с рязанскими князьями и половцами.

Противники расположились по двум берегам реки, протекавшей в окрестностях Любеча и затруднявшей прямой контакт. Всё ограничилось столкновениями стрелков с обеих сторон. Необычный для зимнего времени года дождь заставил Изяслава начать отход за Днепр. При отходе часть венгров провалилась под лёд на озере под Любечем. Однако Изяслав одержал стратегическую победу: следующей зимой все Святославичи выступили в качестве его союзников во время его похода против Юрия Долгорукого, хотя и воздержались от активных действий.

Ссылки 
 Ипатьевская летопись
 Бережков Н. Г. Хронология русского летописания

Сражения по алфавиту
Сражения русских княжеств
Черниговское княжество
Междоусобная война на Руси (1146—1154)
Сражения 1148 года
XII век в Брянской области